Dit is een (incomplete) lijst van sterren in de NGC 7686 cluster.

NGC 7686